Mollet del Vallès kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mollet del Vallès (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Mollet del Vallès (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar